Hyesan-si kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Hyesan-si (kommun), Yanggang-do, 
 Hyesan-si (provinshuvudstad), Yanggang-do, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar